Татья́на Влади́мировна Иванова (; ) — украинская , клоунесса, участница комик-трио «Магазин Фу» (вместе с Сергеем Гладковым и Вадимом Набоковым). Её самым запоминающимся образом является Баба из «Деревни Дураков». Татьяна Иванова — неоднократный участник фестивалей «Умора».

Клоунский коллектив «Магазин ФУ», который родился в СТЭМе Одесского политеха. Мы с Серёжей Гладковым, поступив в институт, оказались в одной группе. Учебной. Потом в клоунской. Сначала мы выступали на факультетских концертах, потом на институтских. Потом городских… А когда, наконец, получили дипломы инженеров — тут же устроились на работу… в Одесскую областную филармонию! По специальности «артист оригинального жанра». После филармонии наш «Магазин ФУ» переехал в Творческое объединение «Маски», где я с Вадиком, собственно, и познакомилась.

Замужем за Вадимом Набоковым. Сын Илья (24 июня 1998) и дочь Мария (27 марта 2007).

Фильмография 
 1991 — 7 дней с русской красавицей — работница аэропорта
 1991 — 1995, 2006 — Маски-шоу — разные роли
 1996—2001 — Каламбур — Баба / Официантка / Стюардесса и др.
 2006 — Баллады о гусарах — Марья Федотовна Сохатай
 2008 — Улыбка Бога, или Чисто одесская история — соседка
 2009 — Мелодия для шарманки — мамаша
 2010 — Люблю 9 марта — жена мужчины из лифта
 2011 — Заяц, жаренный по-берлински — милиционер
 2012 — Одесса-мама — женщина в приёмной
 2013 — Цель вижу — повариха
 2013 — Чёрные кошки — Зина, вдова с двумя детьми
 2013 — Я — Ангина! — торговка чаем
 2014 — Бык и Шпиндель — Роза, соседка Тазикова
 2015 — Анка с Молдаванки — Вера-фарцовщица, мать Сёмки
 2016 — Маэстро — тётя Люба
 2017 — Одесский подкидыш — медсестра

Примечания 

Женщины-комедианты
Мимы
Каламбур